Blauer Planet oder Der blaue Planet steht für:
 Der blaue Planet, Album der Rockband Karat
 Der blaue Planet (Dokumentationsreihe) (2018)
 Unser blauer Planet (The Blue Planet, Dokumentationsreihe der BBC)
 Unser blauer Planet (ZDF) (Sachbuch und Dokumentationsreihe von Heinz Haber)

Siehe auch:
 Erde